Antoni Casanovas i Bosch (Sabadell, 1795 - Barcelona, 1867), empresari tèxtil i alcalde de Sabadell.
 Antoni Casanovas i Brugal, empresari agrari i polític català
 Antoni Casanovas i Sanahuja (Terrassa, 1918-2004), falangista i sindicalista |terrassenc.
 Antoni Casanovas i Torrents, artista barceloní del .